Grünner ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Grünner (* 1949), deutscher Salesianer Don Boscos und derzeit Provinzial der Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos
 Karl Grünner (1932–2003), österreichischer Politiker (SPÖ) sowie Rechtsreferent der Arbeiterkammer

Siehe auch:
 Grüner